Władysław Skrzypek ps Grzybowski – partyzant, dowódca 1 Brygady AL im. Ziemi Lubelskiej 
 Władysław Skrzypek – polski polityk, samorządowiec, poseł na Sejm